Tom-Oliver Regenauer (* 1. Dezember 1978 in Bühl, Baden-Württemberg) ist ein deutscher Manager, Unternehmer, Musikproduzent, Autor und Friedensaktivist.

Leben 

Tom-Oliver Regenauer produziert und veröffentlicht seit Mitte der 1990er-Jahre unter dem Künstlernamen „DJ Tom Select“ urbane Musik für verschiedene Künstler und Bands. Seit diesem Zeitraum ist er als Schlagzeuger, DJ und Songtexter aktiv und betreibt ein unabhängiges Plattenlabel. Das renommierte Musikmagazin laut.de vergleicht seinen Sound mit den Produktionen von Künstlern wie Pete Rock, RZA, DJ Premier, Mobb Deep oder Statik Selectah.

Sein bisher einziges Soloalbum „Zipdrivedisco“ erschien am 7. Juli 2017. Für Viva con Agua, eine global tätige Non-Profit-Organisation, produzierte er am 13. März 2020 unter dem Synonym „Sync Floyd“ den Kampagnen-Song „#waterisahumanright“ mit dem Rapper Craig G und der Sängerin Leona Berlin. Unter dem gleichen Synonym veröffentlichte er am 10. April 2020 die Single „The Virus“. Am 10. Juni 2022 erschien die von Tom-Oliver Regenauer produzierte und arrangierte Sync Floyd-Single „Beautifool“ mit dem amerikanischen Sänger CeeLo Green (Goodie Mob, Gnarls Barkley), die von einem animierten Kurzfilm sowie einer Wanderausstellung begleitet wurde.

Neben seinen künstlerischen Tätigkeiten und nach Abschluss einer betriebswirtschaftlich orientierten Ausbildung ist Tom-Oliver Regenauer seit dem Jahr 2003 in verschiedenen Branchen und Funktionen tätig. Unter anderem als Betriebsleiter, Unternehmens- und Management-Berater sowie internationaler Projektmanager mit Einsätzen in über 20 Ländern. Tom-Oliver Regenauer lebte unter anderem in Mexiko, den USA, Israel, Rumänien und Portugal. Er war für diverse Großkonzerne wie die Schaeffler-Gruppe oder die Sika AG in leitenden Funktionen tätig. Tom-Oliver Regenauer gilt als gefragter Dozent für Projektmanagement-Methodik und Führungskräfteentwicklung.

Im Jahr 2009 verlagerte er seinen Lebensmittelpunkt von Deutschland in die Schweiz. Dort gründete Tom-Oliver Regenauer am 2. Februar 2015 die mgmt International Management GmbH, für die er als Hauptgesellschafter und Geschäftsführer fungiert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Management-Beratung und Projektmanagement.

Seit 2021 betätigt sich Tom-Oliver Regenauer zudem als Autor und freier Journalist. Auf seinem Blog veröffentlicht er regelmäßig Beiträge, die sich mit Philosophie, gesellschaftspolitischen Themen, Geopolitik und organisierter Kriminalität beschäftigen. Am 22. Januar 2021 veröffentlichte Tom-Oliver Regenauer sein erstes Buch namens „wortsport & schrift-verkehr“, das die Geschichte seiner Band Sound Survivors erzählt und deren Texte in gedruckter Form konsolidiert. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Der Elefant im Raum: Das zweite Jahr New Normal unabhängig kommentiert“. Seit September 2021 schreibt Regenauer außerdem für das Rubikon-Magazin.

Für das im Rubikon-Verlag erschienene Buch von Marcus Klöckner und Jens Wernicke „Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen“, einen Spiegel-Bestseller, verfasste er das Nachwort. Das Buch beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der Corona-Krise und ihren sozialen Folgen. Am 3. Februar 2023 erschien das neue Buch von Tom-Oliver Regenauer mit dem Titel "HOMO DEMENS - Texte zu Zeitenwende, Technokratie und Korporatismus"

Tom-Oliver Regenauer ist Co-Gründer und Manager der unabhängigen Peer-2-Peer Plattform „the natwork“, die am 1. November 2021 online ging, und einen Gegenpol zu den etablierten Social Media Portalen bilden möchte.

Diskografie

Solo 
 Zipdrivedisco, 2017

Mit Sound Survivors 
 The Backspin Project, 2013
 Feelthisundastood, 2012

Veröffentlichungen 
 wortsport und schrift-verkehr, BoD – Books on Demand, Norderstedt, 2021, ISBN 978-3-7526-2256-0
 Der Elefant im Raum, Books on Demand, Norderstedt, 2022, ISBN 978-3-7557-8204-9

Weblinks 
 
 Website DJ Tom Select
 laut.de-Biographie DJ Tom Select

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1978
Mann
Manager
Musikproduzent